La Infanteria de Marina Brasilera (en portuguès: Corpo de Fuzileiros Navais ) és una força integrant de la Marina de Brasil, i la Unitat Militar més aviat equipada de les Forces Armades. Es troba present en tot el territori nacional, tant en el litoral, quant a les regions ribeirinhas de la Amazônia i del Pantanal, actuant en temps de pau en la seguretat de les instal·lacions de la Marina i en l'auxili la poblacions freturoses a través d'accions cívic-socials desenvolupades regionalment pels Districtes Navals. En l'exterior, cela per la seguretat de les ambaixades brasileres a Algèria, Paraguai, Haití i Bolívia. Va participar de tots els conflictes armats de la Història de Brasil.

Història

Antecedents: la Brigada Real de la Marina 

La Brigada Real de la Marina va ser l'origen del Cos de Fusileros Navals de Brasil. Creada a Portugal en 28 d'agost de 1797, per Alvará de la reina D. Maria I, va arribar a Rio de Janeiro, el 7 de març de 1808, acompanyant a la família real portuguesa que marxava a l'exili  a Brasil, protegint-se de les amenaces dels exèrcits invasors de Napoleó. Deia el Alvará:

El baptisme de foc dels Fusileros Navals va ocórrer en l'expedició a la Guayana francesa (1808/1809), amb la presa de Cayena, cooperant activament en els combats travats fins a la victòria, garantint per a Brasil l'actual estat de l'Amapá. Aquest mateix any, 1809, D. João Rodrigues Sá i Menezes, Conde de la Anadia, llavors Ministre de la Marina, va determinar que la Brigada Real de la Marina ocupés la Fortalesa de Son José de l'Illa de les Cobres, on fins avui els Fusileros Navals tenen la seva “Caserna-General”.

Després d'ho retorno del Rei D. João VI per a Portugal, un Batalló de la Barallada Real de la Marina va romandre a Rio de Janeiro. Des de llavors, els soldats-mariners van estar presents en tots els episodis importants de la Història de Brasil, com en les lluites per la consolidació de la Independència, en les campanyes del Plata i en altres conflictes armats que es va obstinar el País.

Al llarg dels anys, el Cos de Fuzileiros Navals va rebre diverses denominacions: Batalló d'Artilleria de la Marina de Rio de Janeiro, Cos d'Artilleria de la Marina, Batalló Naval, Cos de Infantaria de Marina, Regimento Naval i finalment, des de 1932, Cos de Fuzileiros Navals (CFN).

Durant la Segona Guerra Mundial, va ser instal·lat un destacament de Fuzileiros Navals a l'Illa de la Trindade, per a la defensa contra un possible establiment de base de submarins enemics i, encara, van ser creades Companyies Regionals al llarg de la costa, que més tard es van transformar en Grupamentos de Fuzileiros Navals. Els combatents anfíbios van embarcar, també, en els principals navilis de guerra de la Marina de Brasil (veure: Brasil en la Segona Guerra Mundial).
El Brasil, malgrat conviure pacíficament en la comunitat internacional, pot venir a ser compel·lit a embolicar-se en conflictes generats externament, a causa d'amenaces al seu patrimoni i a interessos vitals, així com en atenció a compromisos assumits al costat d'organismes internacionals, fruit del desig brasiler a assumir una participació activa en el concert de les nacions el segle XXI.

La Marina de Brasil, quota de les Forces Armades amb la responsabilitat de garantir els interessos brasilers en el mar i en àrees terrestres importants per al desenvolupament de les campanyes navals, es troba estructurada com una força moderna, de port compatible amb les actuals possibilitats del País, capaç de dissuadir possibles agressors, afavorint, així, la cerca de solucions pacífiques de les controvèrsies.

Una de les seves tasques és la projecció de poder sobre terra. Para tant, a més del bombardeig naval i aeronaval de la costa, podrà la Marina valer-se dels fuzileiros navals para, a partir d'operacions de desembarqui, controlar quota del litoral que sigui d'interès naval. Aquestes operacions, comunament conegudes com a Operacions Anfíbias, són considerades per molts com sent les d'execució més complexa d'entre totes les operacions militars. Actualment la MB disposa de tropa professional apta a executar, amb rapidesa i eficiència, accions terrestres de caràcter naval, les quals li confereix credibilitat quant a la seva capacitat projecció sobre terra.
En la dècada de 1950, el CFN es va estructurar per a ocupació operativa com a Força de Desembarqui, passant a constituir quota de la Marina destinada a les accions i operacions terrestres necessàries a una campanya naval.

A 6 de març de 1958 el Cos de Fuzileiros Navals de la Marina de Brasil va ser fet Oficial de l'Ordre Militar de la Torre i Espasa, del Valor, Lleialtat i Mèrit de Portugal.

Més recentment, els Fuzileiros Navals, com a Observadors Militars de l'Organització de les Nacions Unides (ONU), van actuar en àrees de conflicte, com El Salvador, Bòsnia, Hondures, Moçambic, Rwanda, Gall dindi i Equador.

A Angola, com a Força de Paz, van participar de la Missió de Verificació de les Nacions Unides (UNAVEM-III) amb una Companyia de Fuzileiros Navals i un Pelotão d'Enginyeria.
Font web oficial del Cos de fuzileiros Navals del Exercito .

El baptisme de foc: la conquesta de Caiena 
En represàlia per la invasió de Portugal continental, el Príncep-Regenti D. João va ordenar la Invasió de la Guiana Francesa, la capital de la qual, Caiena, va ser conquistada per forces d'aquest destacament i de l'Exèrcit Portuguès a 12 de gener de 1809. L'endemà passat, a 14, va ser hasteada la Bandera Real Portuguesa, solenizando-si aquest acte amb una salva de vint-i-u tirs d'artilleria.

Campanyes històriques 
Posteriorment, la unitat va estar embolicada en diverses campanyes, com:
 la Guerra contra Artigas (1816), sent llavors denominada com "Fuzileiros-Mariners";
 la Guerra de la independència de Brasil (1822-1823), quan era denominada "Batalló d'Artilleria de la Marina";
 la Guerra de la Cisplatina (1825-agost de 1828);
 la Guerra dels Farrapos (1835-1845), integrats en l'esquadra de John Pascoe Grenfell;
 la Guerra contra Oribe i Roses (1851);
 la Guerra de la Tríplice Aliança (1864-1870), denominada com a "Batalló Naval".
En aquesta última, es va destacar en acció en la batalla del Rierol i en l'episodi conegut com a passatge de Humaitá.

Quan de la proclamação de la República brasilera (1889), el Batalló Naval va formar enfront de la Caserna-general de l'Exèrcit, al costat de les tropes de Deodoro.

La llei nº 1698 de 15 de febrer de 1895 va crear el Cos de Infantaria de la Marina, en substitució al Batalló Naval. En 1924 pel Decret nº 16.171, de 24 de desembre, va passar a denominar-se Regimento Naval.

L'actuació al costat de l'ONU 
El CFN es destaca en la participació en accions humanitàries promogudes per l'Organització de les Nacions Unides (ONU), en teatres d'operació tan diversos com El Salvador, Bòsnia, Hondures, Moçambic, Rwanda, Angola, Perú, Equador, Timor-Leste, i recentment, a Haití (MINUSTAH).

Mitjans 
Per complir les seves missions, els fuzileiros són desembarcats de vehicles anfíbios o helicòpters. Para això compten amb el suport del foc naval i/o aeronaval. Una vegada en terra, operen els seus propis mitjans, que inclouen blindats, artilleria de campanya, artilleria antiaèria, enginyeria de combat, comunicacions i guerra electrònica. Equipament Individual

El Cos de Fusellers Navals avui

Efectius i missió 
Entrenat com a "Força de Llesta Ocupació", el CFN explica actualment amb prop de 12 mil homes, tots concursats. Professionals en el combat en terra, mar i aire, la missió del CFN és garantir la projecció del poder naval en terra, per mitjà de desembarquis realitzats en conjunt amb navilis i efectius de la Marina. Cobrir climes i paisatges naturals tan diversificades com els pampes del Riu Gran del Sud, el pantanal del Mato Gruix del Sud, la caatinga de la regió Nord-est i la selva amazónica, exigeix un entrenament del més elevat normalitzat, agilidade i versatilidade. D'aquesta manera, existeixen unitats entrenades en tècniques de demolició, accions especials, paracaigudisme, combat en selves, muntanyes i accions helitransportades.

Entrenament 
Per estar aptes a complir les seves missions, els Fuzileiros Navals passen per un rigorós entrenament físic, amb carreres tots els dies, nits sense dormir, natação, tir pràctic amb armaments diversos, especialment fusells, rapel, patrulles terrestres, patrulles fluviais, primers socors, supervivència en la selva, fast rope, adestramento amb ràdios comunicadors i paranys de guerra, a més de lluita corporal.

Lema 
El lema del Cos de Fusellers Navals és "ADSUMUS", expressió en latim que, en llengua portuguesa, significa "Aquí estem!"

Homenatge

Agrupacions de Fusellers Navals 
Amb l'excepció del 8º Districte Naval de la Marina de Brasil, tots els altres té un Grupamento de Fuzileiros Navals a ell subordinats.
 Grupamento de Fuzileiros Navals de Rio de Janeiro, RJ (1º Districte Naval)
 Grupamento de Fuzileiros Navals de Salvador, BA (2º Districte Naval)
 Grupamento de Fuzileiros Navals de Nadal, RN (3º Districte Naval)
 Grupamento de Fuzileiros Navals de Belén, PA (4º Districte Naval)
 Grupamento de Fuzileiros Navals de Riu Gran, RS (5ºDistricte Naval)
 Grupamento de Fuzileiros Navals de Ladário, MS (6º Districte Naval)
 Grupamento de Fuzileiros Navals de Brasília, DF (7º Districte Naval)
 Batalló d'Operacions Ribeirinhas, Manaus, AM (9º Districte Naval)

Galeria

Objectiu 
Fer desembarqui de soldats altament entrenats a territoris hostils dominats per l'enemic, en qualsevol part del món, que, després de dominat, és ocupat per l'exèrcit.

Vegeu també 
 Batalló de Blindats de Fuzileiros Navals
 Batalló d'Enginyeria de Fuzileiros Navals
 Batalló de Viaturas Anfíbias
 Batalló Tonelero
 Companyia de Policia del Batalló Naval
 Força de Fuzileiros de la Esquadra

Enllaços externs 
 Pàgina Oficial del Cos de Fusellers Navals  

Forces Armades del Brasil
Brasil